Bios steht für:

 Sieben freie Künste#Antike, die nach Aristoteles eines freien Mannes würdige Lebensweise
 Bios (Getränk), alkoholfreie Bio-Limonade
 Bios (Roman), kanadischer Science-Fiction-Roman von Robert Charles Wilson (1999)

BIOS steht für:
 BIOS, Basic Input/Output System, dient bei Computersystemen zur Kommunikation mit der Hardware
 allgemeiner Begriff für die System-Firmware auf der Hauptplatine eines Computers, siehe BIOS
 BIOS bei den Betriebssystemen CP/M und bei PC-kompatiblem DOS (wie MS-DOS, PC DOS, DR-DOS), siehe BIOS (DOS)
 PC-BIOS, Computer-Firmware von IBM-PC-kompatiblen Computern, siehe BIOS (IBM PC)
 BIOS beim Atari ST, unterste Firmware-Schicht von TOS, siehe TOS (Betriebssystem)#BIOS
 UEFI-BIOS, Nachfolger des PC-BIOS, siehe Unified Extensible Firmware Interface
 BIOS (Fachzeitschrift), Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen
 BIOS (Mallnitz), Nationalparkzentrum in der Kärntner Gemeinde Mallnitz
 Behandlungs-Initiative Opferschutz, deutscher Opferschutzverein
 Biological Innovation for Open Society, Initiative für Open-Source-Konzepte bei biologischen Innovationen
 British Institute of Organ Studies, britische Organisation

BiOs steht für:
 Biologische Station Osterholz, Naturschutzverein in Osterholz-Scharmbeck

B.I.O.S. steht für:
 British Intelligence Objectives Sub-Committee, publizierte ab 1945 über deutsche Forschung

Siehe auch:
 Bio (Begriffsklärung)

Abkürzung